Distretto di Miraflores – distretto del Perù nella regione di Arequipa, provincia di Arequipa
Distretto di Miraflores – distretto del Perù nella regione di Arequipa, provincia di Yauyos
Distretto di Miraflores – distretto del Perù nella regione di Lima
Distretto di Miraflores – distretto del Perù nella regione di Huánuco